Black Cross Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Black Cross Butte (Maricopa County, Arizona, 1018 m)
 Black Cross Butte (Maricopa County, Arizona, 1455 m)